Ворони — множинна форма слова Ворона

Населені пункти

Села:
 Ворони — , Вітебський район
 Ворони — , Берестовицький район
 Ворони — , Берестовицький район

Села:
 Ворони — Полтавська область, Котелевський район

 Ворони — колишнє село Бершадського району Вінницької області

Спорт 
 «Ворони» — український хокейний клуб із Сум